Aliberti ist der Familienname folgender Personen:

 Aline Aliberti (1885–1959), österreichische Schriftstellerin und Lehrerin, siehe Marie Knittelfelder
 Franco Aliberti (* 1984), uruguayischer Fußballspieler
 Giuseppe Aliberti (1901–1956), italienischer Fußballspieler
 Lucia Aliberti (* 1957), italienische Opernsängerin (Sopran)